Verrall ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Woollgar Verrall (1851–1912), englischer Klassischer Philologe
 Ayesha Verrall (* 1979), neuseeländische Wissenschaftlerin und Politikerin
 David Verrall (* 1948), kanadischer Filmproduzent
 George Henry Verrall (1848–1911), britischer Entomologe
 Nicholas Verrall (* 1954), englischer Maler
 Robert Verrall (* 1928), kanadischer Filmproduzent, Animator und Regisseur